Municipio de Clinton puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes en Estados Unidos:

Dakota del Norte y Dakota del Sur 
Municipio de Clinton, en el Estado de Dakota del Norte;
Municipio de Clinton, en el Estado de Dakota del Sur;

Illinois 
Municipio de Clinton, en el Estado de Illinois;

Indiana 
Municipio de Clinton, en el condado de Boone, Indiana;
Municipio de Clinton, en el condado de Cass, Indiana;
Municipio de Clinton, en el condado de Decatur, Indiana;
Municipio de Clinton, en el condado de Elkhart, Indiana;
Municipio de Clinton, en el condado de LaPorte, Indiana;
Municipio de Clinton, en el condado de Putnam, Indiana;
Municipio de Clinton, en el condado de Vermillion, Indiana;

Iowa 
Municipio de Clinton, en el condado de Linn, Iowa;
Municipio de Clinton, en el condado de Ringgold, Iowa;
Municipio de Clinton, en el condado de Sac, Iowa;
Municipio de Clinton, en el condado de Wayne, Iowa;

Kansas 
Municipio de Clinton, en el Estado de Kansas;

Míchigan 
Municipio de Clinton, en el condado de Lenawee, Míchigan;
Municipio de Clinton, en el condado de Macomb, Míchigan;
Municipio de Clinton, en el condado de Oscoda, Míchigan;

Minnesota 
Municipio de Clinton, en el condado de Rock, Minnesota;
Municipio de Clinton, en el condado de St. Louis, Minnesota;

Misuri 
Municipio de Clinton, en el condado de Clinton, Misuri;
Municipio de Clinton, en el condado de Douglas, Misuri;
Municipio de Clinton, en el condado de Henry, Misuri;
Municipio de Clinton, en el condado de Texas, Misuri;

Nueva Jersey 
Municipio de Clinton, en el Estado de Nueva Jersey;

Ohio 
Municipio de Clinton, en el condado de Franklin, Ohio;
Municipio de Clinton, en el condado de Fulton, Ohio;
Municipio de Clinton, en el condado de Knox, Ohio;
Municipio de Clinton, en el condado de Seneca, Ohio;
Municipio de Clinton, en el condado de Shelby, Ohio;
Municipio de Clinton, en el condado de Vinton, Ohio;
Municipio de Clinton, en el condado de Wayne, Ohio;

Pensilvania 
Municipio de Clinton, en el condado de Butler, Pensilvania;
Municipio de Clinton, en el condado de Lycoming, Pensilvania;
Municipio de Clinton, en el condado de Venango, Pensilvania;
Municipio de Clinton, en el condado de Wayne, Pensilvania;
Municipio de Clinton, en el condado de Wyoming, Pensilvania;

Otros 
Municipio de Clinton Falls, en el Estado de Minnesota;
Municipio de North Clinton, en el Estado de Carolina del Norte;
Municipio de South Clinton, en el Estado de Carolina del Norte;